Collaberg Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Collaberg Mountain (Rockland County, New York)	
 Collaberg Mountain (Westchester County, New York)